Staude steht für:

 Staude, ausdauernde und krautige Pflanzen
 Staude (Kleidung), ein Oberhemd ohne Kragen
 Getränke Staude, 1882 gegründeter ehemaliger Getränkegroßhändler und -hersteller mit angeschlossener Mineralwasserfabrik

Staude ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Staude (* 1965), deutscher Komponist
 Erich Staude (* 1938), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Staude († 1861), deutscher Pilzkundler
 Gustav Staude (1843–1909), deutscher Kommunalpolitiker, Oberbürgermeister von Halle (Saale)
 Hans Joachim Staude (1904–1973), deutscher Maler in Florenz
 Herbert Staude (1901–1983), deutscher Chemiker
 Horst Staude (* 1939), deutscher Fußballtorhüter
 Isabelle Staude (* 1982), deutsche Physikerin
 Jakob Staude, Astronom, Redakteur und Herausgeber
 Johann Hieronymus Staude (auch: Staudius; 1615–1663), deutscher Orientalist
 Johanna Staude (1883–1967), österreichische Sprachlehrerin und Modell Gustav Klimts
 Jonas Staude (1527–1593), evangelischer Geistlicher
 Keanu Staude (* 1997), deutscher Fußballspieler
 Otto Staude (1857–1928), deutscher Mathematiker
 Roland Staude (* 1965), deutscher Gewerkschafter
 Wilhelm Staude (1904–1977), österreichisch-französischer Kunsthistoriker und Ethnologe 

Siehe auch:
 Staudte
 Stauden